Laternser ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Laternser (* 1951), liechtensteinische Kinderärztin und ehemalige Landtagsabgeordnete
 Hans Laternser (1908–1969), deutscher Jurist
 Otto Laternser (1880–1953), deutscher Architekt und Bauleiter

Als Laternser werden die Bewohner des Laternsertales und der Gemeinde Laterns in Vorarlberg (Österreich) bezeichnet